Iapetus se poate referi la:

 Iapetus, personaj în mitologia greacă
 Iapetus, satelit al planetei Saturn